Shocking Blue — дебютный студийный альбом голландской рок-группы Shocking Blue, выпущенный в 1967 году, на лейбле Polydor Records. В 1970 году диск был переиздан в Германии под названием Beat With Us. Это единственный альбом, записанный с участием оригинального вокалиста группы — Фреда де Вилде.

Список композиций

Участники записи 
 Робби ван Леувен — гитара, бэк-вокал
 Кор ван дер Бек — ударные
 Клаше ван дер Вал — бас-гитара
 Фред де Вилде — вокал

Примечания 

Дебютные альбомы 1968 года
Альбомы Polydor Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Shocking Blue